Григо́рий Алексе́евич Ля́хов (род. 10 января 1994, Тюмень, Россия), более известный под сценическим псевдонимом OG Buda, — российский хип-хоп-исполнитель, автор песен, актёр и участник творческих объединений «RNDM Crew» и «Melon Music».

Биография и музыкальная карьера

Юность 
Родился 10 января 1994 года в Тюмени, где прожил первые полтора года. Отец — Алексей Николаевич Ляхов (10 мая 1964 — 18 мая 1995) — бывший преступник и участник ОПГ «Десятка» в Тюмени. Из-за проблем его отца с криминалом семья Григория была вынуждена переехать жить в столицу Венгрии — город Будапешт.

Учился в школе при посольстве России в Венгрии, где познакомился с Федуком, отец которого работал в этой школе учителем физической культуры. Из-за плохого поведения по отношению к учителю технологии Григория вынудили покинуть учебное заведение, разрешив доучиться один месяц. В дальнейшем будущий исполнитель перешёл в венгерскую школу, которую окончил с трудом — из-за языкового барьера учёба давалась ему очень сложно. Как признавался сам Григорий, иногда более или менее хорошо учиться ему помогала харизма.

После окончания школы работал барменом в будапештском баре.

Начало музыкальной карьеры 
В юности слушал русские рэп-группы «Рыночные отношения», «Чёрная Экономика» и «Каста», а из зарубежных исполнителей — 50 Cent и Eminem'а. С друзьями читал рэп на выдуманном языке, а свой первый трек записал в восемь лет. В 14—16 лет увлекался рэпом как хобби.

Серьёзно начал заниматься рэпом после совета Федука и членов творческого объединения «RNDM Crew». Первым выпущенным треком исполнителя считается сингл «1000 Freestyle», выпущенный 16 апреля 2017 года в его официальном сообществе во «ВКонтакте». В интервью для шоу «вДудь» Федук заявлял, что OG Buda и Big Baby Tape входят в его топ лучших рэперов России.

Первая популярность 
3 июля 2018 года вышел сингл «Tourlife», трибьют к синглу «Moonlight» рэпера XXXTentacion. «Tourlife» значительно расширил фан-базу исполнителя. В том же году благодаря Obladaet Григорий познакомился с рэпером Платиной, с которым в дальнейшем начал плотное сотрудничество.

Мать Григория поначалу не верила в успех сына, однако первые крупные заработки Григория переубедили её.

25 октября 2018 года состоялся релиз дебютного мини-альбома OG Buda «Сладких снов», записанный совместно с Платиной, 21 ноября 2018 года — первый музыкальный видеоклип исполнителя «Это не любовь» (совместно с Платиной, в качестве камео в клипе также появляется Федук).

Вдохновение 
Исполнители, повлиявшие на творчество Григория — Дрейк, Янг Таг, Playboi Carti и Бразилец из группы «Рыночные Отношения».

Дискография

Альбомы

Микстейпы (Mixtape)

Мини-альбом (EP)

Синглы

Гостевое участие

Фильмография

Видеография

Концертные туры

Примечания 

Рэперы России
Участники Melon Music